Peter Althaus ist der Name folgender Personen:

* Peter Althaus (Mediziner) (* 1940), deutscher Urologe
 Peter Althaus-Amsler (1846–1924), Schweizer Zeichner und Bildhauer
 Peter Paul Althaus (1892–1965), deutscher Schriftsteller